Спурій Сервілій Пріск (лат. Spurius Servilius Priscus; V століття до н. е.) — політик, державний і військовий діяч Римської республіки.
 Квінт Сервілій Структ Пріск Фіденат (лат. Quintus Servilius Structus Priscus Fidenas; V століття до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки.
 Публій Сервілій Пріск Структ (консул 495 року до н. е.), Пу́блій Серві́лій Пріск Структ (лат. Publius Servilius Priscus Structus; ? — 495 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки.
 Спурій Сервілій Пріск (цензор) (лат. Spurius Servilius Priscus; V-IV століття до н. е.) — політик часів Римської республіки, цензор 378 року до н. е. 
 Квінт Сервілій Пріск Фіденат, Квінт Серві́лій Пріск Фі́денат (V — IV століття до н. е.) — відомий політичний та військовий діяч ранньої Римської республіки.
 Квінт Сервілій Пріск Структ (начальник кінноти), Квінт Серві́лій Пріск Структ (лат. Quintus Servilius Priscus Structus; VI—V століття до н. е.) — політичний і військовий діяч часів ранньої Римської республіки.
 Публій Сервілій Пріск (консул 463 року до н. е.) (лат. Publius Servilius Priscus; ? — 463 до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки, консул 463 року до н. е
Квінт Сервілій Пріск Структ (консул 468 року до н. е.) (лат. Quintus Servilius Priscus Structus; ? — після 466 до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч часів Римської республіки.